Иштван Геци (; 16 марта 1944, Шайоэрёш — 10 сентября 2018) — венгерский футболист, играл на позиции вратаря за «Ференцварош» и национальную сборную Венгрии.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 1962 году выступлениями за команду клуба «Ференцварош», цвета которой и защищал на протяжении всей своей карьеры, которая длилась четырнадцать лет. Большинство времени, проведенного в составе «Ференцвароша», был основным голкипером команды. За время, проведенное в составе команды, провел 309 матчей в чемпионате Венгрии. В составе клуба стал пятикратным чемпионом страны и двукратным обладателем кубка Венгрии. Вместе с клубом стал обладателем Кубка Ярмарок 1965 года и финалистом этого турнира в 1968 году. В 1975 году Геци выступал в финале Кубка обладателей кубков, в котором венгерский клуб уступил киевскому «Динамо».

Выступления за сборную 
В 1964 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Венгрии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 11 лет, провел в форме главной команды страны 23 матча.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1966 года в Англии и чемпионата Европы 1972 года в Бельгии. В 1972 году был участником Летних Олимпийских игр 1972 года, где с командой получил серебряные награды.

После футбольной карьеры 
После окончания футбольной карьеры работал школьным учителем. В 80-х годах XX века был депутатом парламента Венгрии.

Титулы и достижения 
  Серебряный олимпийский медалист:
 1972
 Чемпион Венгрии (5):
 «Ференцварош»: 1962-63, 1964, 1967, 1968, 1975-76
 Обладатель Кубка Венгрии (2):
 «Ференцварош»: 1971-72, 1973-74
  Обладатель Кубка Ярмарок (1):
 «Ференцварош»: 1965

 финалист Кубка Кубков (1): «Ференцварош»: 1975

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com

Игроки сборной Венгрии по футболу
Футболисты Венгрии
Игроки ФК «Ференцварош»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1972 года